Termin AOTC ima više značenja.

 N-acetilornitin karbamoiltransferaza, enzim
 -{Star Wars Episode II: Attack of the Clones}-, video igra